

Patronymes 
 Alex Franklin (né en 1988), basketteur portoricain.
 Alfred Franklin (1830-1917), historien et écrivain français
 Aretha Franklin (1942-2018), chanteuse américaine de soul.
 Ariana Franklin, pseudonyme de Diana Norman (1933-2011), journaliste et romancière anglaise.
 Barbara Franklin (née en 1940), femme politique américaine.
 
 Benjamin Franklin (1706-1790), écrivain et physicien américain, un des pères de l'Indépendance.
 Bonnie Franklin (1944-2013), actrice américaine.
 Carl Franklin (né en 1949), réalisateur et acteur américain.
 Caryn Franklin (1959-), journaliste et professeur britannique, dans le domaine de la mode.
 Chester M. Franklin (1890-1954), réalisateur, scénariste et producteur américain.
 Deborah Franklin (1708–1774), femme de Benjamin Franklin.
 Don Franklin (né en 1960), acteur américain.
 Erma Franklin (1938-2002), chanteuse gospel et R&B américaine
 Farrah Franklin (née en 1981), actrice et mannequin américaine
 Gretchen Franklin (1911-2005), actrice et danseuse anglaise
 Howard Franklin, réalisateur et scénariste américain 
 
 James Franklin (v. 1783-1834), soldat et naturaliste britannique.
 Jamaal Franklin (né en 1991), joueur américain de basket-ball
 
 Johannes Franklin (né en 1981), joueur de rugby à XV sud-africain. 
 Sir John Franklin (1786-1847), navigateur et explorateur britannique.
 John Franklin (né en 1959), acteur américain.
 Joseph Paul Franklin (1950-2013), tueur en série américain.
Karen Franklin, psychologue médico-légale américaine.
 Kenneth Franklin (1923–2007), astronome américain.
 Kirk Franklin (né en 1970), artiste gospel américain. 
 Larissa Franklin (1993-), joueuse canadienne de softball
 Lidija Franklin (1917-2019), danseuse et professeure de danse américaine d'origine lettone..
 Mallory Franklin (née en 1994), céiste britannique. 
 Matthew K. Franklin, chercheur en cryptographie et informaticien
 Miles Franklin (1879-1954), écrivaine australienne. 
 Missy Franklin (née en 1995), nageuse américaine
 Neil Franklin (1922-1996), footballeur anglais.
 Nick Franklin (né en 1991), joueur de baseball américain
 Norma Franklin, archéologue, membre de l'équipe de fouilles de Megiddo.
 Pamela Franklin (née en 1950), actrice britannique.
 Rich Franklin (né en 1974), spécialiste d'arts martiaux américain
 
 Paul Franklin (né en 1954), multi-instrumentiste américain
 Philip Franklin (1898-1965), mathématicien américain
 Rosalind Franklin (1920-1958), chimiste et cristallographe britannique, qui obtint les premières figures de diffraction de l'ADN.
 Ryan Franklin (né en 1973), joueur américain de baseball.
 
 Serge Franklin (né en 1942), sitariste et compositeur français
Shalom Brune-Franklin (née en 1994), actrice anglo-australienne
 Shirley Franklin (née en 1945), femme politique américaine
 
 Stuart Franklin (1956-1989), photographe et photojournaliste britannique
Tee Franklin, scénariste de comics américaine
 Tom Franklin (né en 1950), joueur professionnel de poker américain
 Tom Franklin (né en 1962), écrivain américain

Pseudonyme 
 Charles Franklin (1909-1976), pseudonyme de l'écrivain britannique Frank Hugh Usher, auteur de roman policier.

Autres 
 Benjamin Franklin Butler (1795-1858), juriste et procureur général des États-Unis
 Benjamin Franklin Cheatham (1820-1886), planteur et militaire américain
 Benjamin Franklin Kelley (1807-1891), général nordiste américain 
 Benjamin Franklin Smith (1865-1944), homme politique canadien
 Benjamin Franklin Tilley (1848-1907), contre-amiral de la marine américaine
 Charles Franklin Kettering (1876-1958), inventeur et ingénieur américain
 Charles Franklin Reaugh (1860-1945), peintre et photographe américain
 Cleve Franklin Adams (1884-1949), écrivain de romans policiers américain
 Gustavus Franklin Swift (1839-1903), homme d'affaires américain
 Henri Gorce-Franklin (1906-2000), homme politique français
 Henry Franklin-Bouillon (1870-1937), homme politique français
 James Franklin Clements (1927-2005), ornithologue américain
 James Franklin Wade (1843-1921), général américain
 John Franklin-Adams (1843-1913), astronome britannique
 John Franklin Bardin (1916-1981), auteur de romans policiers américain
 John Franklin Jameson (1859-1937), historien américain
 John Franklin Miller (1831-1886), homme d'affaires et politique américain
 John Franklin Miller (1862-1936), homme politique américain
 Joseph Franklin Rutherford (1869-1942), président des Témoins de Jéhovah
 Percy Franklin Woodcock (1855-1936), peintre canadien
 Robert Franklin Muirhead (1860-1941), mathématicien écossais
 Robert Franklin Young (1915-1986), auteur américain
 Samuel Franklin Cody (1867-1913), pionnier de l'aviation et artiste américain
 Taj McWilliams-Franklin (née en 1970), joueuse américaine de basket-ball
 Ursula Franklin (1921-2016), métallurgiste et chercheuse en physique canadienne
 William Buel Franklin (1823–1903), militaire de carrière de l'US Army.
 William Franklin Blair (1912-1984), zoologiste américain

Voir aussi 
 Franklin (prénom)

Homonymie de patronyme